A belgiumi Brüsszelben rendezték a felnőtt és junior női tornászok összetett és szerenkénti Európa-bajnokságát 2012. május 9. és május 13. között.

A kontinensviadalon a felnőtteknél csapatban és szerenként hirdettek eredményt, s egy szeren csak három tornász versenyezhetett egy nemzetből. A junioroknál ezek mellett egyéni összetettre is sor került, azonban csak négy tornász versenyezhetett szerenként és a legjobb három eredményét számították be.

A versenyszámok időrendje 
A eb eseményei helyi idő szerint:

A versenyen részt vevő nemzetek 
Az Európa-bajnokságon 36 nemzet 244 versenyzője vett részt. Magyarországot a felnőtteknél a  a Böczögő Dorina, Gombás Laura, Csillag Tünde, Divéky Luca és Al-Salty Dália alkotta magyar női válogatott képviselte, míg a junioroknál a Makra Noémi, Eke Beáta, Kajouk Aisa, Karsai Nikolett és Tóth Boglárka összeállítású csapat.

F = felnőtt, J = junior

Eredmények

Éremtáblázat 

Felnőtt

Junior

Éremszerzők

Versenyszámok

Felnőttek

Csapat összetett

Ugrás

Felemás korlát

Gerenda

Talaj

Juniorok

Csapat összetett

Egyéni összetett

Ugrás

Felemás korlát

Gerenda

Talaj

Jegyzetek

Források

További információk 
 Result's book

Torna